Urmel aus dem Eis steht für:
 Urmel aus dem Eis, Kinderbuch von Max Kruse aus dem Jahr 1969
 Urmel aus dem Eis (1969), Fernsehserie der Augsburger Puppenkiste
 Urmel aus dem Eis (Fernsehserie), Zeichentrickserie
 Urmel aus dem Eis (2005), Comedyversion mit Dirk Bach
 Urmel aus dem Eis (2006), Animationsfilm von Ambient Entertainment

Siehe auch:
 Urmel voll in Fahrt (2008), Fortsetzung des Animationsfilms von 2006
 Urmel auf dem Eis, offizielles Maskottchen der Deutschen Eishockeynationalmannschaft